

 Barton Warren Evermann, ichtyologiste et un écologiste américain.

Il peut également désigner :
 Le mont Evermann, un volcan des îles Revillagigedo (Mexique) situées dans l'océan Pacifique.

Voir aussi